Als Morphea (von griechisch μορφή morphe „Form, Gestalt“, lateinisch auch morfea) werden in der Medizin bezeichnet:

 die zirkumskripte (umschriebene) Sklerodermie
 Hautflecken (Morphea alba bzw. Morphea nigra) bei der Lepra

Siehe auch:
 Morphia